Koblížek může znamenat: 

 malá kobliha

příjmení
 Maxmilián Koblížek (1866–1947), český hudební skladatel, sbormistr, pedagog a hudební kritik
 Sylva Koblížková (* 1985), česká herečka

jiný význam
 Koblížci, pop-punková kapela ze Šumperka
 O Koblížkovi, tradiční pohádka